Перелом — многозначный термин, означающий:
 Перелом кости
 Общие
 Автоперелом
 Маршевый перелом
 Отрывной перелом
 Патологический перелом
 Стрессовый перелом
 Конкретные
 Перелом бедренной кости
 Перелом голени
 Перелом грудины
 Перелом диафиза бедренной кости
 Перелом костей носа
 Перелом костей черепа
 Перелом основания черепа
 Перелом ключицы
 Перелом лопатки
 Перелом пальцев кисти
 Перелом плечевой кости
 Перелом плюсневых костей
 Перелом позвоночника
 Перелом шейки бедра
 Переломы костей лицевого скелета
 Перелом нижней челюсти
 Перелом верхней челюсти
 Переломы рёбер
 Перелом мягких тканей
 Перелом полового члена
 Переломный момент в развитии какого-нибудь явления (кризис, реформа и т. п.)

Топоним 
 Перелом — деревня в Гродненском районе Гродненской области Республики Беларусь.
 Перелом — ж.-д. разъезд в Ярском районе Удмуртии

В искусстве 
 «Перелом» — роман 1931 года советского писателя Дмитрия Зорина.
 «Перелом» (англ. «Fracture») — американо-германский детективный триллер 2007 года американского режиссёра Грегори Хоблита.
 «Перелом» (англ. «Fractured») — американский детективный триллер 2019 года режиссёра Брэда Андерсона.
 «Перелом» — десятый эпизод первого сезона американского мультсериала «Легенда о Корре».

См. также 

 Великий перелом (значения)
 Разлом (значения)
 Разрыв
 Расщепление
 Трещина (значения)